Разумков — російське прізвище.

Відомі носії 
 Разумков Дмитро Олександрович (1983) — український політтехнолог, голова політичної партії «Слуга народу».
 Разумков Олександр Васильович (1959–1999) — український політик, колишній заступник секретаря РНБО.

Російські прізвища